Alegeri locale din 1999 în Republica Moldova au avut loc pe data de 23 mai. 

La alegeri au participat 1,324,469 de alegători cu drept de vot universal, adică 58.45% din cetățenii ce dispuneau de acest drept.

Blocul comuniștilor, agrarienilor și socialiștilor a obținut cel mai mare rezultat (33.26%), fiind urmat de Alianța Centristă din Moldova (18.36%) și Convenția Democrată din Moldova (12.24%).

Rezultate 

Note
ACJ - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor județene și consiliului municipiului Chișinău
ACL - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor locale
AP - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile primarilor în municipii, orașe și comune

Alegerile primarilor de municipii, orașe și comune

Alegerile consiliilor județene și consiliului municipiului Chișinău

Alegerile consiliilor locale

Note

Alegeri locale în Republica Moldova
1999 în Republica Moldova